Preuilly kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Preuilly-sur-Claise, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Preuilly-la-Ville, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Preuilly, Cher, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,